Heirtzler ist der Familienname von:
 James Ransom Heirtzler (* 1925), US-amerikanischer Geophysiker

Sonstiges:
 Heirtzler Fracture Zone, Transformstörung im Südlichen Ozean
 Heirtzler Highland, Hochland im Palmerland, Antarktika
 Heirtzler-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika